Karl Muheim ist der Name folgender Personen:

* Karl Muheim (Politiker, 1800) (1800–1867), Schweizer Politiker (KK) 
 Karl Muheim (Politiker, 1887) (1887–1954), Schweizer Politiker (FDP)